Браччано:

 Браччано — город в Италии.
 Браччано — озеро в Италии.